Black Oak ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Black Oak (Craighead County, Arkansas)
 Black Oak (Poinsett County, Arkansas)
 Black Oak (Washington County, Arkansas)
 Black Oak (Daviess County, Indiana)
 Black Oak (Lake County, Indiana)
 Black Oak (Maryland), im Allegany County
 Black Oak (Missouri), im Caldwell County
 Black Oak (Ohio), im Belmont County – nicht mehr existent
 Black Oak (Knox County, Tennessee)
 Black Oak (Scott County, Tennessee)
 Black Oak (White County, Tennessee)
 Black Oak (Texas), im Hopkins County
 Black Oak Estates, im Tuolumne County, Kalifornien

Sonstiges:
 Black Oak Springs Creek, Fließgewässer im Lake County, Kalifornien
 Black Oak Arkansas, amerikanische Band
 Black Oak (Band), niederländische Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Black Oak Cemetery, in Greenland, Arkansas, ID-Nr. 98000619
 Black Oak School, in Nekimi, Wisconsin, ID-Nr. 87001062

Siehe auch:
 Black Oak Lake
 Black Oak Township